Madonna Prati ima više značenja:
 Madonna Prati, Bologna
 Madonna Prati, Parma